Giard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mathieu Giard (1846–1908), französischer Biologe
 Josephine Giard (* 1996), deutsche Fußballspielerin

Giard steht für:

 Giard Point, Landspitze der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis